konvent (, a.m. összejövetel): általános jelentése: az azonos nézeteket valló személyek tanácskozó ülése.
Alkotmányozó jellegű
 Európai Konvent, melyet 2002-ben az Európai Unió tagállamai hívtak életre Valéry Giscard d’Estaing elnökletével abból a célból, hogy előkészítse az Európai Alkotmányt
 Nemzeti Konvent a francia forradalom (1792–1795) alkotmányozó nemzetgyűlése
Egyházi jellegű
 Szerzetesi konvent a római katolikus egyházban jelentheti:
 a szerzetesrendi tagok összejövetelét, tanácskozó ülését (azok a szerzetesek, akik a konventben üléssel és szavazattal bírnak, konventualisok)
 az egy házban élő szerzetesek közösségét
 Generális Konvent a református egyházmegyék és egyházkerületek elnökségeinek tanácskozó testülete
 Soproni Katolikus Konvent a nyugat-dunántúli város céhei által alapított képviselőtestület